Првенство Енглеске у рагбију 2001/02. (службени назив: 2001–02 Zurich Premiership) је било 15. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској.

Титулу је освојио Лестер.

Учесници

Табела

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.
 Лестер 14 500
 Нортхемптон 9 300
 Глостер 9 095
 Сараценс 8 388
 Бат 8 048
 Лондон ајриш 6 927
 Харлеквинс 6 690
 Воспс 5 861
 Њукасл 5 474
 Бристол 5 361
 Сејл 4 470
 Лидс 4 143

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2001.
Рагби у 2002.